Per Gudmundson kan syfta på flera personer:

 Per Gudmundson (musiker)
 Per Gudmundson (journalist)